Richard Joshua Reynolds – amerykański przedsiębiorca
 R. J. Reynolds Tobacco Company – amerykańskie przedsiębiorstwo tytoniowe